Степови́й прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Степовий провулок — провулок у місті Київ.
 Степовий провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Степовий провулок — провулок у місті Луганськ.
 Степовий провулок — провулок у місті Полтава.
 Степовий провулок — провулок у місті Харків.
 Степовий провулок — провулок у місті Херсон.
 Степовий провулок — провулок у місті Черкаси.
 Степовий провулок — провулок у місті Чернівці.

Провулки